Detta är en lista över sjöar i Gällivare kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista, någon av de övriga listorna eller kategorin Insjöar i Gällivare kommun.

Lista

Gällivare kommun
 Lista